15 Year Killing Spree () — третий альбом-компиляция американской брутал дэт-метал группы Cannibal Corpse. Выпущен в 2003 году лейблом Metal Blade Records. Сборник состоит из четырёх дисков DVD, в которые включены множество материала, ранее не издававшегося.

Список композиций

DVD 1 (избранное) 
 «Shredded Humans» — 5:11
 «Put Them to Death» — 1:48
 «Born In a Casket» — 3:19
 «A Skull Full of Maggots» — 2:06
 «Gutted» — 3:15
 «Covered With Sores» — 3:17
 «Vomit The Soul» — 4:30
 «Hammer Smashed Face» — 4:04
 «Addicted to Vaginal Skin» — 3:32
 «The Cryptic Stench» — 3:58
 «Staring Through The Eyes of The Dead» — 3:30
 «Stripped, Raped and Strangled» — 3:27
 «The Pick-Axe Murders» — 3:03
 «The Bleeding» — 4:20
 «Zero The Hero» (Black Sabbath Cover)- 6:35

DVD 2 (избранное) 
 «Devoured by Vermin» — 3:12
 «Disfigured» — 3:49
 «Monolith» — 4:25
 «I Will Kill You» — 2:48
 «Sentenced to Burn» — 3:07
 «Gallery of Suicide» — 3:56
 «Dead Human Collection» — 2:30
 «The Spine Splitter» — 3:10
 «Pounded Into Dust» — 2:17
 «I Cum Blood (live)» — 4:06
 «Fucked With A Knife (live)» — 2:27
 «Unleashing The Bloodthirsty (live)» — 4:15
 «Meathook Sodomy (live)» — 5:16
 «Savage Butchery» — 1:51
 «Pit of Zombies» — 3:59
 «Sanded Faceless» — 3:52
 «Systematic Elimination» — 2:52

DVD 3 (ранее неизданные материалы) 
 «A Skull Full of Maggots» — 2:25
 «The Undead Will Feast» — 3:01
 «Scattered Remains, Splattered Brains» — 2:41
 «Put Them to Death» — 1:53
 «Bloody Chunks» — 2:26
 «Unburied Horror» — 3:28
 «Mummified In Barbed Wire» — 3:07
 «Gallery of The Obscene» — 3:37
 «To Kill Myself» — 3:41
 «Bloodlands» — 4:29
 «Puncture Wound Massacre» — 1:43
 «Devoured by Vermin» — 3:11
 «Chambers of Blood» — 4:10
 «Dismembered and Molested» — 1:57
 «Gallery of Suicide» — 3:58
 «Unite The Dead» — 3:04
 «Crushing The Despised» — 1:50
 «Headless» — 2:26
 «Bethany Home (A Place to Die)» (The Accüsed Cover)- 3:19
 «Endless Pain» (Kreator Cover)- 3:10
 «Behind Bars» (Razor Cover)- 2:19

 Треки 1-5 с альбома 1989 «Cannibal Corpse (альбом)» (первый демоальбом)
 Треки 6-12 с альбома «Created To Kill — сессии»
 Треки 13-18 с альбома «Gallery of Suicide — демо»
 Треки 19-21 каверы

DVD 4 (концерты)

Первое live шоу Cannibal Corpse в 1989 году 
 «Scattered Remains, Splattered Brains»
 «The Undead Will Feast»
 «Escape the Torment»
 «Bloody Chunks»
 «Enter at Your Own Risk»
 «Put Them to Death»
 «A Skull Full of Maggots»

«Butchered at Birth» студийные видеоматериалы, 1991 год 
 «Drum Sessions for the track 'Covered With Sores' & Bass Guitar Overdub for the track 'Innards Decay'»

«Cannibal Corpse Eats Moscow Alive» 1993 (московский концерт) 
 «Shredded Humans»
 «The Cryptic Stench»
 «Meathook Sodomy»
 «Edible Autopsy»
 «I Cum Blood»
 «Gutted»
 «Entrails Ripped from a Virgin’s Cunt»
 «Beyond The Cemetery»
 «A Skull Full of Maggots»

Live at The Palace, 2002 (концерт в голливуде) 
 «From Skin to Liquid»
 «Savage Butchery»
 «Devoured by Vermin»
 «Stripped, Raped and Strangled»
 «Disposal of The Body»
 «Pounded Into Dust»
 «Addicted to Vaginal Skin»
 «Meathook Sodomy»
 «Pit of Zombies»
 «Hammer Smashed Face»

Альбомы Cannibal Corpse
Музыкальное видео в стиле дэт-метал
Альбомы Metal Blade Records
Бокс-сеты